Bergamo (stad), een stad in de Italiaanse regio Lombardije
Bergamo (provincie), een van de twaalf provincies van de Italiaanse regio Lombardije